Gminy w USA:
 Scuppernong (ang. Scuppernong Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Tyrrell
 Scuppernong (ang. Scuppernong Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Washington